Vich kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Vich, Vaud, ort och kommun,

Spanien 

 Vic, stad, Katalonien,